Dadiani György mingréliai herceg (1683–1765), IV. Leó mingréliai fejedelem idősebb fia
Dadiani Naum György mingréliai herceg (1695–1758), IV. Leó mingréliai fejedelem ifjabb fia